Зи́больд () — немецкая фамилия. Известные носители:
 
 Зибольд, Мария Фёдоровна (1849—1939) — русский врач.
 Зибольд, Фридрих Иоганович (Фёдор Иванович; 1850—1920) — русский учёный-лесовод, создатель «Чаши Зибольда»
 Зибольд, Филипп Франц фон (1796—1866) — немецкий естествоиспытатель, исследователь Японии.

См. также 
 Мемориальный музей Зибольда